Deux navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Bremerton''':

L' est un croiseur lourd en service de 1945 à 1960.
L' est sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles, mise en service en 1981 et actuellement en service actif.

Bremerton